Овинная — название рек в России.

 Овинная — река в Осинском районе Пермского края, приток Северной. 
 Овинная — река в Камышловском районе Свердловской области, приток Юрмача.